LLB est un sigle qui désigne :

Le code OACI de la compagnie aérienne bolivienne Lloyd Aéreo Boliviano
Le journal belge francophone La Libre Belgique
La banque de droit du Liechtenstein 
 L'ancien chemin de fer Loèche–Loèche-les-Bains en Suisse alémanique, aujourd'hui remplacé par une ligne d'autobus

Voir aussi
 LL.B., abréviation de Legum Baccalaureus (« bachelier en droit »).